Konga kan syfta på följande platser:

Estland 

 Koonga, ort, Pärnu län, Koonga vald,

Indonesien 

 Desa Konga, administrativ by, Nusa Tenggara Timur,

Sverige 

 Konga, ort, Tingsryds kommun, Kronobergs län, 
 Konga, Svalövs kommun, kyrkby, Skåne län, 
Konga socken
Konga församling
Konga kyrka
Konga landskommun
Konga distrikt

Robotskapade Estlandförgreningar
Robotskapade Indonesienförgreningar